Africa Cup of Nations 2013 var den 29. udgave af fodboldturneringen Africa Cup of Nations, som holdes hvert andet år blandt de afrikanske lande (CAF). Turneringen 2013 blev dog afholdt allerede året efter den seneste udgave i 2012, fordi turneringen fremover afholdes i ulige år. Turneringen skulle oprindelige afholdes i Libyen, men CAF besluttede at flytte turneringen til Sydafrika. Ud over værtslandet deltog 16 andre lande, som havde været igennem tre kvalifikationsrunder, som begyndte i januar 2012 og involverede 46 afrikanske lande.

Kvalifikation 

Fed vinder af turneringen

Turneringen 
Lodtrækningen til turneringen fandt sted d. 26. oktober 2012 i Durban. De 16 deltagende lande er i fire grupper, hvor de to bedste i hver gruppe kvalificere sig til kvartfinalerne.

Stadioner 

Åbningskampen og finalen bliver spillet i Johannesburg, mens bronzekampen bliver spillet i Port Elizabeth.

Gruppespillet

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Knockout phase 

Alle tider er South African Standard Time (UTC+2)

Kilder 

African Cup of Nations
Fodbold i 2013
African Cup of Nations 2013